IRGC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 463 амінокислот, а молекулярна маса — 50 288.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки